Юрилово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юрилово — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Юрилово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.